Letham kan syfta på följande platser:

Nya Zeeland 

 Letham (berg), Southland,

Storbritannien 

 Letham, Angus, ort, Skottland, 
 Letham, Falkirk, ort, Skottland, 
 Letham, Fife, ort, Skottland, 
 Letham, Perth and Kinross, ort, Skottland, 

Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar